

Localités 
, le centre de la municipalité de Verran dans le Comté de Nord-Trøndelag en Norvège,
, une ancienne municipalité dans l’ancien Comté de Nord-Trøndelag en Norvège,
Malmi (Malm en suédois), un district d’Helsinki, en Finlande,
 (Malm en suédois), un village de Pyhtää, en Finlande.

Géologie 
Le Malm, aussi connu sous le nom de Jurassique supérieur, est une époque de la période géologique du Jurassique.

Patronyme 
Andreas Malm (1977-), géographe suédois ;
August Wilhelm Malm (1821–1882), soologiste suédois ;
 (né en 1940), footballeur et manageur de football finlandais ;
 (1800–1868), armateur finlandais ;
 (1810–1868), juriste allemand ;
 (né en 1951), théologien et éditeur suédois ;
Mona Malm (1935-2021), actrice suédoise ;
 (1838–1898), armateur finlandais (fils de Peter Malm) ;
Ragnar Malm (1893–1958), coureur cycliste suédois ; 
Robert Malm (* 1973), footballeur togolais ;
Sven Malm (1894–1974), athlète suédois ;
Theodor Malm (1889–1950), footballeur suédois.

Autres  
, un grade de la Royal Air Force

Jurassique
Terme d'équivalence stratigraphique
Homonymie de patronyme